Die Liste der Fahnenträger der belgischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger belgischer Mannschaften bei den Eröffnungsfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger

Statistik

Siehe auch 
 Olympische Geschichte Belgiens

Einzelnachweise 

Belgien
Fahnentraeger